Józef Tadeusz Muszyński (1891–1940) – kapitan marynarki, długoletni kierownik kancelarii Sztabu Kierownictwa Marynarki Wojennej, zamordowany w Katyniu
 Józef Wiktor Muszyński (1897–1941) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Józef Muszyński (1897–1940) – żołnierz Legionów Polskich i Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych, zamordowany w Katyniu
 Józef Muszyński – działacz niepodległościowy, 19 czerwca 1938 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Muszyński (1906–1940) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, oficer 53 pułku piechoty, zamordowany w Charkowie
 Józef Muszyński (1920–1989) – działacz komunistyczny, polityk, poseł na Sejm PRL V, VI kadencji, ambasador
 Józef Ryszard Muszyński (ur. 1939) – generał dywizji Wojska Polskiego

Przypisy